Personen met de achternaam Brauer
 Friedrich Moritz Brauer, Oostenrijks entomoloog
 Max Brauer, Duits politicus
 Richard Brauer, Duits-Amerikaanse wiskundige
 Timna Brauer, Oostenrijks zangeres

Wiskunde en wetenschap
 Brauer-groep, term uit de abstracte algebra
 Stelling van Brauer-Siegel, stelling in de getaltheorie